Brainwash, în limba română, spălarea creierului, respectiv derivatele acestuia, brainwashed (participiu trecut și adjectiv) și brainwashing (gerund, substantiv, adjectiv și parte a oricărui timp continuu al limbii engleze) se poate referi la una sau mai multe din intrările de mai jos

Diverse utilizări 

 Brainwashing, aplicarea a diferite tehnici coercitive de schimbare a valorilor, credințelor, percepțiilor și judecăților de valoare, deci implicit starea de analizare și comportamentul unuia sau mai multor indivizi, de obicei în scopuri politice și / sau religioase
 Brainwashed (album), albumul muzical final al muzicianului englez George Harrison, lansat în anul 2002
 Brainwashed (film), intitulat original "Die Schachnovelle" (în română Nuvela șahului) este un film despre șah, bazat pe nuvela postumă (din 1942) a scriitorului Stefan Zweig, tradusă în română sub titlul Jucătorul de şah
 Brainwash (roman), roman al aurorului britanic John Wainwright, care a inspirat două film, Garde à vue și Under Suspicion (film 2000)
 Brainwashed (website), publicație online non-profit specializată în recenzii și știri despre muzică eclectică

 Cântece 

 "Brainwashed", cântec al formației The Kinks din albumul concept din 1969 intitulat Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)''
 "Brainwashed", cântec al formației Iced Earth din albumul lor din 1995 intitulat Burnt Offerings (album)
 "Brainwash", cântec al muzicianului Rick Danko din albumul său omonim de debut Rick Danko (album), lansat în 1977

Termeni englezești